Азіз () — турецький телесеріал 2021 року у жанрі драми, бойовика і історичної драми та створений компанією O3 Medya. В головних ролях — Мурат Їлдирим, Дамла Сонмез, Сімай Барлас.

Перша серія вийшла в ефір 5 листопада 2021 року.

Серіал має 1 сезон. Завершився 28-м епізодом, який вийшов у ефір 3 червня 2022 року.

Режисер серіалу — Речай Карагоз.

Сценарист серіалу — Еда Тезджан, Алі Онур Сутсатанер, Волкан Язичі.

Сюжет 
Азізу Пайдару, після вбивства одного французького солдата, довелося залишити рідні краї. Він залишив не лише Батьківщину, а й своє велике кохання — Дільрубу. Через роки він повертається додому і відчиняє двері у нове життя.

Актори та ролі

Сезони

Рейтинги серій

Примітки

Посилання 

 Азіз на сайті Show TV
 
 
 
 
 
 

Драматичні телесеріали Туреччини
Телесеріали Туреччини
Телесеріали 2021
Історичні телесеріали Туреччини
Телесеріали турецькою мовою